Skinwalkers steht für:
 Skinwalkers (2002), TV-Spielfilm von Chris Eyre
 Skinwalkers (2006), Spielfilm von James Isaac
 Die Nacht der Skinwalkers, im Original Skinwalkers, Roman von Tony Hillerman aus dem Jahr 1986